Ojojona kan syfta på:

Honduras 

 Ojojona (kommun), Departamento de Francisco Morazán, 
 Ojojona (ort), Departamento de Francisco Morazán,